

Pessoas 
 Amber Heard

Localidades 
 Ilha Heard e Ilhas McDonald
 Condado de Heard

Outros 
 3023 Heard

Desambiguação